Runda GP2 na torze Autodromo Nazionale di Monza – dziewiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

|-
| bgcolor="#b2b2b2" colspan="9" align="center"| Wykluczeni z wyników kwalifikacji

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 8
| Fabio Leimer
| 1-11, 23-30
|align="center"| 18
|-
|align="center"| 11
| Sam Bird
| 1, 11-19
|align="center"| 8
|-
|align="center"| 2
| Stéphane Richelmi
| 20-23
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 12
| Tom Dillmann
| 19-20
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 22
| Adrian Quaife-Hobbs
| 1-21
|align="center"| 21
|-
|align="center"| 15
| Alexander Rossi
| 1
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2013 w GP2
2013 we Włoszech